Знаки минцмейстеров, работавших на Московском монетном дворе

Знаки минцмейстеров, работавших на Петербургском монетном дворе

Знаки минцмейстеров, работавших на Екатеринбургском монетном дворе

Знаки минцмейстеров, работавших на Сузунском монетном дворе

Помещены на монетах, имеющих обозначение «КМ» («колыванская монета» или «колыванская медь»).

Знаки минцмейстеров, работавших на Колпинском монетном дворе
Помещены на монетах, имеющих обозначение монетного двора «ИМ» («ижорская монета»), а знак М. Клейнера — ещё и на 2-копеечнике 1810 г. с обозначением монетного двора «КМ» («колпинская монета»).

Знаки минцмейстеров, работавших на Тифлисском монетном дворе:

Знаки минцмейстеров, работавших на Варшавском монетном дворе

Знаки минцмейстеров помещались под гербом, на хвосте и на лапе гербового орла, под датой, на гурте монеты и т. д.
Знаки директоров Гельсингфосского монетного двора

Знаки директоров Гельсингфорсского монетного двора помещались на золотых и серебряных монетах для Финляндии под гербом.

Примечания

Литература 
 

Минцмейстеры
минцмейстеров Российской империи